Alberto Martiminiano ou Mestre Alberto (Porto Alegre,  1880 — Porto Alegre, c. 1940) foi um instrumentista e professor de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira